Davisov pokal 1994 je bil triinosemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 23.-25. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Azijski in Oceanijski del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

1994 v športu
1994